Эшперанса:

 Эшперанса (Арроншеш) — район округа Порталегре, Португалии.
 Эшперанса (Повуа-де-Ланьозу) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.